Circuito di Phillip Island – circuito australiano per competizioni motociclistiche e automobilistiche situato sull'monima isola nello stato di Victoria
 Phillip Island – isola nello stato di Victoria, in Australia
 Phillip Island – isola australiana vicino all'isola Norfolk